<noinclude>
Уйгуры в Индии — тюркский коренной народ в Индии

История 
Уйгуры были коренным народом Индии, из-за территориального спора связи с Кашмиром. Также из Кашмира уйгуры выезжали в крупные города, на подобии Мумбаи, Нью-Дели,Агра, Гоа и т. д. Массово уйгуры начали переселяться в крупные города из Восточного Туркестана. Так как после захвата Китая, южным уйгурам было выгодно переселяться в Афганистан, Пакистан и Индию, чтобы далее была возможность переехать в Турцию или же остаться. Коренных уйгуров Индии называют Кашмирцы, хотя на самом деле Кашмирцы это уже смешанные три народа. Коренные уйгуры имеют Индо-иранские и немного дравидийские расы, хотя Уйгуры в целом имеют памиро-ферганские и индо-иранские расы, что их отличает. Уйгуры в Индии были давно. Торговля, Образование, Обучению к Исламу народов Индии, этим всем занимались Уйгуры.

Численность 
 Кашмир-35,000(с Пакистанского Кашмира более 100,000)
 Нью-Дели-30,000
 Агра-10,000
 Гоа-6,000
 Мумбаи-4,000
 Праяградж-3,000
 Султанпур-1,000
 Другие города-11,000

Известные уйгуры Индии 
 Хаким Абдулхамид, индийский врач
 Джеки Шрофф, индийский актер
 Тайгер Шрофф, индийский актер

См. также

Примечания 

Уйгуры